Владимир Михайлович Кононов (род. 13 марта 1958, Новосибирск, РСФСР, СССР) — советский и российский политический и общественный деятель, депутат Государственной думы VI, VII и VIII созывов, член фракции «Единая Россия», заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Кандидат философских наук, доктор политических наук.

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран

Биография 
Родился в Новосибирске в семье Михаила Павловича Кононова, прошедшего путь от матроса на военном судне на Тихом океане до заместителя директора завода «Химаппарат» Министерства атомной промышленности, и матери Марии Андреевны, работавшей главным бухгалтером управления рабочего снабжения торгово-промышленной структуры.

Образование 
В 1979 году окончил Новосибирский электротехнический институт (сейчас — Новосибирский государственный технический университет), в 1983 году Высшую комсомольскую школу при Центральном комитете ВЛКСМ (сейчас — Московский гуманитарный университет). В 1986—1987 годах учился на очном отделении аспирантуры ВКШ при ЦК ВЛКСМ.

В 1989 году в ВКШ при ЦК ВЛКСМ защитил диссертацию кандидата философских наук на тему «Развитие социальной инициативы молодёжи в условиях совершенствования социализма». В 2016 году стал доктором политических наук, защитив диссертацию на тему «Инновационная политика в системе национальных приоритетов современной России» в МГУ им. М. В. Ломоносова.

Предпринимательская карьера 
Сразу после Новосибирского электротехнического института начал работать специалистом на новосибирском заводе в структуре Минатома (сейчас — НПО «Север»).

С 1979 года работал в комсомольских организациях различного уровня: являлся секретарем Новосибирского городского комитета ВЛКСМ, с июля 1987 по март 1989 года работал инструктором отдела культуры ЦК ВЛКСМ, с марта 1989 по октябрь 1991 года был заместителем директора Научно-исследовательского центра ВКШ при ЦК ВЛКСМ.

В 1985 году Владимир Кононов с группой энтузиастов создал и возглавил в Новосибирске хозрасчетный «Фонд молодёжных инициатив» (ФМИ). Получив поддержку ЦК ВЛКСМ, «Фонд» стал первой негосударственной структурой в СССР, получившей возможность легально совершать коммерческие сделки. «Фонд молодёжных инициатив» успешно просуществовал в течение нескольких лет, продавая путёвки в лагеря, издавая книги, организуя дискотеки, концерты.

В 1987 году разработал положение о хозрасчетном молодежном объединении, которое было утверждено ЦК ВЛКСМ и впоследствии стало правовой базой для комсомольских предпринимательских структур (ФМИ, молодежные кооперативы, центры научно-технического творчества молодежи и др.).

В 1989 году Владимир Кононов выступил основателем и возглавил Ассоциацию внешнеэкономического сотрудничества, объединившую более ста хозрасчетных объединений в более чем 50 регионах СССР.

КОНКОР 
В сентябре 1991 года Владимир Кононов с партнерами зарегистрировал в Тверской области строительно-инвестиционную компанию «КОНКОР». Позже компания выросла в многопрофильный холдинг — группу компаний «КОНКОР». Кононов был генеральным директором компании, а также с ноября 1991 по декабрь 2011 года (вплоть до избрания в Госдуму) — председателем совета директоров холдинга.

«Конкор» начинал с торгово-посреднической деятельности. Затем компания занялась малоэтажным строительством в Подмосковье и других регионах России. Компания строила жилье для переселенцев из республик бывшего СССР. .

С 1998 года компания занялась реставрацией архитектурных ансамблей: к 2001 году восстановила городскую усадьбу XIX века в Калязине «Дом Ивана Белюстина», усадьбу Усадьба Знаменское-Раёк в Торжокском районе Тверской области, к 2003 году — бывшее царское посольство в столице Болгарии (ныне там располагается Дом Москвы в Софии) (2003).

В 2002 году в Дмитровском районе Московской области, рядом с городом Яхрома, компания Кононова построила спортивно-развлекательного парка «Яхрома». Строительство было завершено в 2005 году.

Трекпор 
В 1998 году в рамках партнёры ГК «КОНКОР» основали компанию «Трекпор Технолоджи» по производству высокотехнологичной медицинской техники. Владимир Кононов до декабря 2011 года также являлся председателем совета директоров.

В 1998 году компания начала строительство в Дубне научно-производственного комплекса «АЛЬФА» по созданию аппаратов и фильтров на основе трековой мембраны для проведения процедур плазмафереза. Специально для этого предприятия ученые Объединённого института ядерных исследований в Дубне, где в 1974 году в лаборатории академика Георгия Флёрова придумали трековые мембраны, разработали первый в Европе промышленный ускорительно-облучательный комплекс (циклотрон).  В 2002 году аппараты «Гемофеникс» и фильтры «Роса» для плазмафереза вышли на рынок. Аппараты «Гемонефикс» кроме гражданского здравоохранения использовались в полевых госпиталях .

В 2008 году компания Кононова начала сотрудничество с ОАО «Роснано» для создания в Дубне инновационного предприятия — научно-производственного комплекса «БЕТА», оборудованного более мощным ускорителем, который окажется способен изготавливать мембраны второго поколения с диапазоном пор 20-90 нанометров, что позволило бы создавать нанофильтры для каскадной фильтрации плазмы. В июле 2010 года началось строительство нового завода. В 2013 году корпус НПК «Бета» был построен, а в 2015 году был сдан в эксплуатацию мощный циклотрон DC-110, созданный в лаборатории ядерных реакций ОИЯИ. Однако компанию подкосил сперва финансовый кризис 2007—2008 годов с последующим падением спроса на продукцию, а затем девальвация рубля в 2014—2015 годах. Дополнительные инвестиции привлечь не удалось, в 2019 компания проходила процедуру банкротства.

В 2011 году в Дубне между ГК «КОНКОР» и немецким концерном Fresenius было подписано соглашение о создании научно-производственного комплекса «ГАММА» по производству диализаторов и аппаратов «искусственная почка» на основе передовых  технологий. .

Политическая карьера 

В единый день голосования 4 декабря 2011 года баллотировался от партии «Единая Россия» в депутаты Государственной думы VI созыва в составе федерального списка кандидатов партии «Единая Россия» (восьмое место в региональной группе № 52, Московская область). В Парламенте был членом думской фракции «Единая Россия». Также Владимир Кононов был заместителем председателя (до июля 2012 г.), затем первым заместителем председателя комитета Госдумы по науке и наукоёмким технологиям.

В мае 2016 года Владимир Кононов по итогам предварительного голосования «Единой России» в Щёлковском одномандатном избирательном округе № 127 занял первое место. В результате была включён партией в число кандидатов на выборах в Государственную думу VII созыва, шёл четвёртым в региональной группе № 52 (Московская область). В единый день голосования 18 сентября 2016 года был избран депутатом Госдумы VII созыва. В нижней палате Парламента вошёл в состав партийной фракции, член комитета по образованию и науке.

Владимир Кононов победил в праймериз «Единой России», прошедших в конце мая 2021 года, и был отобран для участия в выборах в Госдуму VIII созыва от Ульяновской области. Был избран 19 сентября 2021 года по Ульяновскому одномандатному избирательному округу № 183 депутатом Государственной думы VIII созыва. Занял первое место с 28,91 % голосов, опередив кандидата от КПРФ Виталия Кузина (24,14 %). В Госдуме VIII созыва Владимир Кононов является заместителем комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию.

Законотворческая деятельность 
С 2011 по 2021 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VI и VII созывов, выступил соавтором 82 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Большая часть законопроектов Владимира Кононова связана с темой науки и образования. В частности, он участвовал в разработке и продвижении ряда проектов, направленных на поддержку осуществления научных исследований и разработок. Например, он представлял в Госдуме проект ФЗ «О Фонде перспективных исследований». Также среди его законопроектов есть федеральные законы, направленные на создание более «эффективной системы управления наукой» («О реформе РАН»), развитие научного потенциала в области авиа- и ракетостроения («О НИЦ „Институт имени Жуковского“»). Также он курировал ход рассмотрения закона «О наукоградах».

Общественная деятельность 
Член Президиума общественной Организации «Опора России», председатель Комиссии по инновациям и нанотехнологиям.

Являлся членом центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), председатель комиссии по сохранению культурного наследия.

Член наблюдательного совета «Особой экономической зоны „Дубна“».

Вице-президент Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

Член попечительского совета Дмитровской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Санкции 
23 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включён в санкционный список Евросоюза, так как «поддерживал и проводил действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, которые еще больше дестабилизируют Украину».

Позднее, по аналогичным основаниям, включён в санкционные списки Велико­британии, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Украины и Новой Зеландии.

Награды 
Владимир Кононов — лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2008; за создание НПК «АЛЬФА»). Награждён орденом Почёта (2015), медалью «За спасение погибавших» (2008; «за смелость и решительность, проявленные при спасении ребенка на воде»). Также имеет почётные грамоты правительства РФ (2013) и президента РФ (2014).

Он отмечен рядом общественных наград: национальной премией Минкультуры РФ «Культурное наследие» (2006; в номинации «Владелец» за реставрацию усадьбы Знаменское-Раёк), премией «Персона года» медиахолдинга РБК (2006; «за реализацию уникальных социально-значимых проектов»), орденом «Святой Анны» III степени Российского императорского дома (2011), медалью преподобного Сергия Радонежского I степени Русской православной церкви (2004).

Личная жизнь 
Женат, две дочери: Мария и Екатерина.

Увлекается вертолётным спортом, автогонками, коллекционирует живопись.

Доходы 
Владимир Кононов декларировал доходы за 2020 год в размере 5 млн 848 тыс. рублей, доходы супруги составили 1 млн 762 тыс. рублей. Годом ранее доходы супругов составили 5 млн 678 тыс. рублей и 1,2 млн рублей соответственно. В пользовании супругов квартира площадью 67,4 м².

Библиография 
Владимир Кононов автор трёх монографий и научно-популярных книг:
 «Инновационная политика государства: теоретико-методологические и прикладные аспекты политологического анализа зарубежного опыта» (2012),
 «Отечественный опыт и перспективы государственной инновационной политики» (2013),
 «Государственная инновационная политика как национальный приоритет современной России и зарубежных стран: теория и практика» (2014).
 "Эффект Левши. Забытая история российских новаторов" (2016),
 Изобретения изменившие мир. История российских новаторов" (2022),
 "Изобретаем будущее. Прогресс шаг за шагом" (2023).

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 Страница на сайте Госдумы

Выпускники Московского гуманитарного университета
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Политологи России
Кандидаты философских наук
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине
Кавалеры медали РПЦ преподобного Сергия Радонежского 1 степени‎